Bischofszell (district), een district in het Zwitserse kanton Thurgau
Bischofszell (gemeente), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Thurgau